Garita peut faire référence à : 
 Priscilla Garita (née en 1968), actrice américaine.
 La Garita, un district de la province de Alajuela, au Costa Rica.
 La Garita, une des sept caldeiras du champ volcanique de San Juan, dans le Colorado.
 La Garita Wilderness, une aire protégée américaine située au Colorado.